Yago Machado de Mira (Rio de Janeiro, 23 de maio de 2001) é um ator e dublador brasileiro. Ele é mais conhecido por dublar o personagem Darwin Watterson em O Incrível Mundo de Gumball. Além disso já dublou inúmeros filmes, como Aquaman, onde fez a voz de Aquaman na adolescência. Com tenra idade, já atuou em telenovelas como Escrito nas Estrelas, Salve Jorge e Império.

Vida pessoal 
Em janeiro de 2020, o ator assumiu ser bissexual através de sua conta no Twitter, numa entrevista para a TodaTeen Yago fala sobre o preconceito que sofre.

Filmografia

Filme

Televisão

Ligações externas 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atores infantis do estado do Rio de Janeiro
Dubladores do Rio de Janeiro
Católicos do Brasil
Atores LGBT do Brasil
Dubladores LGBT do Brasil
Atores do estado do Rio de Janeiro
Bissexuais